Самобор може да се односи на:
насељено место:
 Самобор, насеље и опшина поред Загреба, Република Хрватска
 Самобор (Гацко), насеље у општини Гацко, Република Српска, БиХ
утврђење:
 Самобор на Дрини, тврђава над Дрином, Република Српска, БиХ
 Самобор на Тепецу, тврђава на брду Тепец, Република Хрватска
 Самобор код Гацка, тврђава код Гацка, Република Српска, БиХ